Brković ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmet Brković (* 1974), bosnisch-kroatischer Fußballspieler
 Arhanđeo Brković (1873–1939), kroatischer Schriftsteller
 Balša Brković (* 1966), montenegrinischer Schriftsteller
 Dušan Brković (* 1989), serbischer Fußballspieler
 Jevrem Brković (* 1933), montenegrinischer Schriftsteller
 Mićo Brković (* 1968), serbischer Straßenradrennfahrer
 Zoran Brković (* 1984), bosnischer Fußballspieler